Бранкович () — сербская фамилия. 

Известные носители:

 Бранкович, Вук (?-1397) — основатель династии Бранковичей.
 Бранкович, Джордже (1645—1711) — сербский историк и политический деятель.
 Бранкович, Георгий — представитель династии Бранковичей, правитель Сербской деспотии с 1427.
 Бранкович, Константин (1814—1865) — сербский публицист, педагог и философ.
 Бранкович, Добривой (в монашестве Димитрий; 1868—1938) — епископ Сербской православной церкви, епископ Задарский.
 Бранкович-Ликозар, Тадея (род. 1979) — словенская биатлонистка.

См. также 
 Бранковичи (серб. Бранковићи) — последняя династия правителей Сербской деспотии